Premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència: és un premi per la defensa dels drets humans i la llibertat de pensament establert el 1988 pel Parlament Europeu.
 Premi Andrei Sàkharov de l'American Physical Society: és un guardó establert per l'American Physical Society (APS) el 2006. S'atorga cada dos anys per un "lideratge i / o èxits excepcionals de científics en drets humans".
 Premi a la Llibertat Sàkharov: és un premi creat el 1980 pel Comitè noruec de Hèlsinki amb el suport i el consentiment del mateix Andrei Sàkharov, per ajudar les persones a causa de les seves opinions, creences i consciència són perseguides o empresonades.